Хе́йли Гро́ссман (; ) — эстонская кёрлингистка.

В составе женской сборной Эстонии участница трёх . Четырёхкратная .

Достижения 
 : золото (2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2013, 2015), бронза (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу